Flickan som lekte med elden (dt. „Das Mädchen, das mit dem Feuer spielte“) steht für:

 Verdammnis (Roman), Kriminalroman des Schweden Stieg Larsson aus dem Jahr 2006
 Verdammnis (2009), Spielfilm von Daniel Alfredson, der auf Larssons Roman beruht